Самойлова, Татьяна:
 Самойлова, Татьяна Евгеньевна (1934—2014) — советская актриса.
 Самойлова, Татьяна Евгеньевна (род. 1959) — российский искусствовед.